Алексей Александрович Глазырин (1 августа 1922, Глазов — 13 апреля 1971, Москва) — советский актёр театра, кино и дубляжа. Заслуженный артист РСФСР (1957).

Биография 
Алексей Глазырин родился 1 августа 1922 года в городе Глазов.

Участник театральной фронтовой бригады.

Окончил Государственный институт театрального искусства (1944, курс В. В. Белокурова).

Работал в Таганрогском театре имени А. П. Чехова (1944—1954), новосибирском театре «Красный факел» (1954—1961), с 1961 года — в Московском театре имени К. С. Станиславского.

Актёр ушёл из жизни 13 апреля 1971 года в Москве, через неделю после премьеры киноленты «Белорусский вокзал», в котором сыграл одну из своих лучших ролей. По утверждению Евгения Леонова, законченный фильм Глазырин посмотреть так и не успел.

Похоронен на Введенском кладбище (участок № 7), где незадолго перед тем снимался ряд эпизодов фильма «Белорусский вокзал».

Признание и награды 
 Заслуженный артист РСФСР (1957).

Творчество

Роли в театре 
 «Однажды в двадцатом» Н. Коржавина. Режиссёры: Б. А. Львов-Анохин и М. И. Резникович — Казанский

Фильмография 

  — В погоне за славой — директор завода
  — Мы из Семиречья — Ростовцев
  — Оптимистическая трагедия — ведущий
  — Знойный июль — Захар Васильевич Столетов
  — Живые и мёртвые — Алексей Денисович Малинин, старший политрук
 1965 — Ярость — Сонин
  — На диком бреге — Павел Васильевич Дюжев
  — Вий — сотник
 1967 — Короткие встречи — Семён Семёнович
 1967 — Седьмой спутник — председатель трибунала
 1967 — Война и мир. Фильм 3: 1812 год — армейский доктор
  — Карантин — Баландин
 1968 — Мужской разговор — отец Панкрушина
 1968 — Щит и меч — майор Аксель Штейнглиц
  — Обвиняются в убийстве — прокурор
 1969 — Только три ночи — отец Кати
  — Освобождение — генерал Пантелеймон Пономаренко
 1970 — Белорусский вокзал — Виктор Сергеевич Харламов, директор завода
 1970 — Севастополь — матрос
  — Красная метель — комиссар
 1971 — Молодые — отец Жени

Примечания 

Выпускники ГИТИСа
Персоналии:Новосибирский драматический театр «Красный факел»
Персоналии:Театр им. Станиславского
Похороненные на Введенском кладбище
Артисты фронтовых бригад (театров) в Великой Отечественной войне